Јелше се може односити на:

Словенија:

 Јелше (Кршко), насељено место у општини Кршко, регија Доњепосавска
 Јелше (Мирна Печ), насељено место у општини Мирна Печ, регија Југоисточна Словенија
 Јелше при Оточцу, насељено место у општини Ново Место, регија Југоисточна Словенија